Староказа́чье () — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Село расположено в 8 км к западу от Днестровского лимана. Ближайшие населённые пункты: сёла Удобное, Казацкое, Зелёновка, Петровка.

В 2012 г. возле села Староказачье была построена солнечная электростанция «Староказачье» мощностью 42,95 МВт.

Известные уроженцы 
 Журавель, Василий Евгеньевич (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Химочка, Степан Иванович (род. 25 декабря 1937 года) —  украинский и российский художник, член Союза художников России (с 1980 года).
 Кочубинский Евгений Александрович (род. 23 декабря 1915 - ум. 10 июня 1984) - первый председатель колхоза в Староказачьем. Работал на этой должности с 1951 по 1980 год.

Примечания

Ссылки 
 
 Карточка села на сайте Верховной Рады
 
 Свято-Покровский храм

Населённые пункты Белгород-Днестровского района